Příjmení Fanning nosí více významných osobností:

 Bernard Fanning (* 1969) – australský zpěvák
 Dakota Fanningová (* 1994) – americká herečka
 Elle Fanningová (* 1998) – americká herečka